Archangelica commutata är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Anton von Meyer och Franz Josef Ivanovich Ruprecht. Archangelica commutata ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
commutata